Кле може да се односи на:

 Кле (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Кле (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Кле (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Кле (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Кле (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Кле (река), 
 Кле Суји, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Паул Кле, немачко-швајцарски сликар, члан уметничке групе Плави јахач